Абу́ Му́слим ( — отец Муслима) — кунья, часть арабо-мусульманского имени.
 Абу Муслим  (700—755) — вождь хорасанского восстания, которое свергло с престола Арабского халифата Омейядов и привело к власти Аббасидов.
 Абу Муслим Муаз аль-Харра (ум. 803) — арабский грамматист из Куфы.
 Абу Муслим — полулегендарный мусульманский просветитель и военный деятель на Восточном Кавказе.
 Абу-Муслим-Хан Тарковский — генерал-лейтенант, князь Российский (с 1849 года), владетель Буйнакский, валий Дагестанский, шамхал Тарковский (1836—1860).

См. также 
 Муслим